Checker Cab steht für:

 Checker Motors Corporation, US-amerikanischer Taxi- und Fahrzeughersteller (früher Checker Cab Manufacturing Company)
 Checker Model A, US-amerikanische Taxi-Baureihe
 Checker A-2, US-amerikanische Taxi-Baureihe
 Checker A-4, US-amerikanische Taxi-Baureihe
 Checker A-6, US-amerikanische Taxi-Baureihe
 Checker A-8, US-amerikanische Taxi-Baureihe
 Checker A-9, US-amerikanische Taxi-Baureihe
 Checker Marathon (eigentlich Checker A-11), US-amerikanische Taxi-Baureihe
 Checker Model C, Prototyp der Checker Motors Corporation
 Checker Model D, Prototyp der Checker Motors Corporation
 Checker Model E, US-amerikanische Taxi-Baureihe
 Checker Model F, US-amerikanische Taxi-Baureihe
 Checker Model G, US-amerikanische Taxi-Baureihe
 Checker Model H, US-amerikanische Taxi-Baureihe
 Checker Model K, US-amerikanische Taxi-Baureihe
 Checker Model M, US-amerikanische Taxi-Baureihe
 Checker Model T, US-amerikanische Taxi-Baureihe
 Checker Model Y, US-amerikanische Taxi-Baureihe
 Checker Galva, Prototyp der Checker Motors Corporation

Taxibetreiber:
 Checker Cab Company (Chicago)
 Checker Cab Company (New York)